Капилейра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 57 км². Население — 541 человек (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Capileira
 Situación de Capileira
 Wikanda

Муниципалитеты Гранады